Дискографія канадського рок-гурту «Nickelback» складається з семи студійних альбомів, однієї збірки, одного міні-альбому, двадцяти семи синглів, п'яти відео-альбомів і двадцяти музичних відео.

Альбоми

Студійні альбоми

Міні-альбоми

Збірки

Сингли

Інші пісні з чартів

Відео-альбоми

Музичні відео

Примітки 

Nickelback
Nickelback